Bárány Attila (1967) lemezlovas
 Bárány Attila (1971–) történész, egyetemi tanár
 Bárány Attila (1978) magyar bajnok vízilabdázó